Мать Книги (Умм аль-Китаб)
 Мать Книги — одно из названий Хранимой Скрижали (Лаух аль-Махфуз).
 Мать Книги — одно из названий суры аль-Фатиха.